Аре () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Аре () — селище в Естонії, адміністративний центр волості Аре повіту Пярнумаа.

Див. також 
 Ааре — річка в Швейцарії.
 Арре